Gai Claudi Licini Cras (en llatí Caius Claudius Licinius Crassus) va ser un magistrat romà, probablement fill de Gai Licini Cras (Caius Claudius Licinius C. F. P. N. Crassus). Formava part de la gens Licínia, una família romana plebea.

L'any 145 aC va ser tribú de la plebs i segons expliquen Ciceró i Varró, va ser el primer que en els discursos al poble es va encarar cap al fòrum en lloc de fer-ho cap als comicis i la cúria. Plutarc atribueix aquest gest d'independència a Gai Grac. Va introduir una rogatio per la qual els col·legues dels sacerdots no podrien cobrir les vacants per cooptació, transferint l'elecció al poble, però finalment la llei va ser anul·lada a proposta del pretor Gai Leli Sapiens. Va tenir un fill que portava el seu mateix nom.

Referències 

Tribuns de la plebs del segle II aC
Gens Licínia